Веракса — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Веракса, Александр Николаевич (род. 1983) — российский психолог; специалист в области психологии развития и возрастной психологии.
 Веракса, Николай Евгеньевич (род. 1946) — российский психолог, доктор психологических наук, профессор, ректор Московской педагогической академии дошкольного образования,